«Ирендык» (, Ирәндек бөркөтө) — башкирская народная песня кыска-кюй.

История 
По преданию песня сложена в 18 веке охотником и кураистом Булгаиром, очарованным красотой хребта Ирендык.

Первая запись песни «Ирендык» сделана С.Габяши и опубликована им в сборнике «Башҡорт халҡ йырҙары» («Башкирские народные песни») в 1935 году. Записи вариантов песни осуществлены Х. Ф. Ахметовым, Л. Н. Лебединским, И. В. Салтыковым, Г. З. Сулеймановым.

Варианты песни и её мелодии записаны Ф. Х. Камаевым от К. М. Диярова.

Песня имеет задорный танцевальный характер c чётким ритмом, восходящей интонацией.

Обработки песни «Ирендык» произведены композиторами Ахметовым, М. М. Валеевым для голоса и фпейты, С.Габяши, С. А. Низаметдиновым, М. П. Фоменковым для хора a cappella.

Исполнители 
Ф. Кильдиярова, А. Г. Галимов, Ф. Ф. Гараев, Р. А. Гареев, Ильфак Смаков, Идрис Газиев и другие.

Использование мелодии 
Мелодия песни использована в опере «һаҡмар» («Хакмар») Валеева, в Первом скрипичном концерте Н. Г. Сабитова, танце «Ирендык», поставленном Х. Ф. Мустаевым.

Текст

Литература 
 Башкирская энциклопедия. Уфа. 1996 г. с. 618.
 Башkорт халыk ижады: Йырзар. 1-се китап. Эфэ, 1974;
 Дияров К. М. Сал Уралдын мондары. Эфэ, 1988;
 Рыбаков С. Г. Музыка и песни уральских мусульман. СПб., 1897;
 Лебединский Л. Н. Башкирские народные песни и наигрыши. М., 1962;

Примечания

Ссылки 
 http://yir.atspace.com/irendek.htm 
 

Башкирская народная песня
Песни на башкирском языке